Арбесбах () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Цветль.  . Официальный код  —  3 25 02.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Вайдман (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 17 мест.
 СДПА занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии